Niemcy:
 Rauenberg – dzielnica Freudenberga
 Rauenberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Rauenberg – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Rauenberg – punkt triangulacyjny